Андрей Степанович Василевский (1901, село Гнатовка Прилукского уезда Полтавской губернии, теперь Сребнянского района, Черниговской области — , Киевская область) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Западно-Казахстанского обкома КП(б) Казахстана, 1-й секретарь Богуславского и Звенигородского райкомов КП(б)У Киевской области. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (с 1941 года).

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В 1914 году окончил четырехклассное земское училище в селе Гнатовке Прилуцкого уезда. В июне 1914 — октябре 1921 г. — крестьянин в хозяйстве отца, пастух в селе Гнатовке. В ноябре 1921 — сентябре 1922 г. — секретарь Ивановского волостного комитета бедноты Прилуцкого уезда.

В октябре 1922 — мае 1924 г. — красноармеец отдельного батальона охраны Революционного военного совета СССР в Москве.

В июне 1924 — сентябре 1925 г. — председатель Сокиринского сельского совета Прилуцкого округа.

Член ВКП(б) с марта 1925 года.

В октябре 1925 — сентябре 1927 г. — курсант советской партийной школы II-й ступени в городе Полтаве. В ноябре 1927 — апреле 1930 г. — заведующий агитационно-пропагандистского отдела Варвинского районного комитета КП(б)У Прилуцкого округа.

В мае 1930 — июне 1932 г. — студент Киевского финансово-экономического института. В июне 1932 — марте 1933 г. — аспирант Коммунистического вуза имени Артема в городе Харькове.

В апреле 1933 — апреле 1937 г. — заместитель по партийно-массовой работы, начальник политического отдела, заместитель директора по политической части Медвинской машинно-тракторной станции Богуславского района Киевской области.

В апреле — августе 1937 г. — 2-й секретарь Богуславского районного комитета КП(б)У Киевской области.

В августе 1937 — январе 1939 г. — 1-й секретарь Богуславского районного комитета КП(б)У Киевской области.

В январе 1939 — мае 1944 г. — 1-й секретарь Западно-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана.

В июле 1944 — сентябре 1948 г. — 1-й секретарь Звенигородского районного комитета КП(б)У Киевской области.

Умер в ноябре 1948 года.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (23.01.1948)
 ордена
 медали

Источники 
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — Москва, РОССПЭН, 2016.

Родившиеся в 1901 году
Умершие в 1948 году
Родившиеся в Сребнянском районе
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Казахской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Первые секретари Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени